Hago Kitteridge Harrington (né le  à Melrose dans le Commonwealth américain du Massachusetts - mort le ) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1923-1924 || Unicoms de Boston AA || USAHA || 12 || 9 || 0 || 9 || 0 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 
|- 
| 1924-1925 || AAA de Boston || USAHA || 18 || 14 || 0 || 14 || 0 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1925-1926 || Bruins de Boston || LNH || 26 || 7 || 2 || 9 || 6 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1926-1927 || Eagles de New Haven || Can-Am || 32 || 21 || 4 || 25 || 36 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0  
|-
| 1927-1928 || Eagles de New Haven || Can-Am || 16 || 13 || 5 || 18 || 22 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1927-1928 || Bruins de Boston || LNH || 22 || 1 || 0 || 1 || 7 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-  
| 1928-1929 || Reds de Providence || Can-Am || 31 || 5 || 3 || 8 || 44 || 6 || 3 || 0 || 3 || 14  
|- 
| 1929-1930 || Reds de Providence || Can-Am || 37 || 11 || 6 || 17 || 51 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2  
|- 
| 1930-1931 || Reds de Providence || Can-Am || 39 || 8 || 16 || 24 || 41 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-  
| 1931-1932 || Reds de Providence || Can-Am || 39 || 15 || 20 || 35 || 44 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0 
|- 
| 1932-1933 || Reds de Providence || Can-Am || 22 || 11 || 12 || 23 || 20 || - || - || - || - || -   
|-
| 1932-1933 || Canadiens de Montréal || LNH || 24 || 1 || 1 || 2 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-  
| 1933-1934 || Reds de Providence || Can-Am || 40 || 13 || 19 || 32 || 26 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0  
|-
| 1934-1935 || Reds de Providence || Can-Am || 46 || 17 || 32 || 49 || 32 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8  
|- 
| 1935-1936 || Reds de Providence || Can-Am || 45 || 12 || 3 || 15 || 22 || 7 || 0 || 0 || 0 || 8   

|72 || 9 || 3 || 12 || 15 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2

Transactions en carrière 

 Le , il signe avec les Bruins de Boston.
 En , Droits vendus aux Reds de Providence de la ligue Can-Am par les Bruins de Boston.
 Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal par les Reds de Providence avec Léo Murray en retour de Armand Mondou et Léo Gaudreault.

Références 

Naissance en août 1904
Naissance à Melrose (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Décès en juillet 1959
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 54 ans
Membre du Temple de la renommée du hockey américain